Noble kan som auktorsförkortning betyda:

 Gladwyn Kingsley Noble
 W.J. Noble
 Mary Noble

Robotskapade auktorsförkortningar